Kuroo — графический интерфейс к системе управления пакетами в Gentoo Linux. Kuroo использует Qt. Он поддерживает изменения USE-флагов, также работает с другими флагами системы Portage. Kuroo интегрирован в среду KDE и может заменить консольную команду emerge .

См. также 
 Gentoo
 Portage

Ссылки 
 Официальная страница
 
 Страница Kuroo на gentoo-portage.com

Gentoo
Приложения, использующие Qt